Ahmajärvi kan syfta på ett antal insjöar:

Finland
Ahmajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,75, long 27,12), sjö i Enare,  (17 ha)
Ahmajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,87, long 24,22), sjö i Pello kommun,  (10 ha)

Sverige
Ahmajärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Ahmajärvi (Övertorneå socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (33,8 ha)
Ahmajärvi, Lappland, sjö i Gällivare kommun, 
Ala Ahmajärvi, sjö i Kiruna kommun,  (6,21 ha)
Yli Ahmajärvi, sjö i Kiruna kommun,  (8,03 ha)

Se även
Järvsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn